Boom kan som auktorsförkortning betyda:

 Boudewijn Karel Boom
 Brian Morey Boom

Robotskapade auktorsförkortningar